26170 Kazuhiko – asteroide della fascia principale
 Kazuhiko – prenome maschile giapponese